Кочёвское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование  в составе Кочёвского района Пермского края России. 

Административный центр — село Кочёво.

История 
Образовано в 2005 году. Упразднено в 2019 году в связи с преобразованием муниципального района в единый муниципальный округ.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Кочёвском сельском поселении проживало 6266 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входили 32 населённых пункта: 
  
 Упразднённые населённые пункты
1 июля 2009 года упразднена деревня Киршино

Ранее также была упразднена деревня Никитино.

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Пермского края
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году
Муниципальные образования Кочёвского района